Пурыгино — название населённых пунктов:

Россия 
 Пурыгино — деревня в Холмском районе Новгородской области.
 Пурыгино — деревня в Монастырщинском районе Смоленской области.